Gladvattnet kan syfta på:

Gladvattnet, Öland, sjö i Borgholms kommun på Öland
Gladvattnet, Västerbotten, sjö i Umeå kommun